Cupressus é um género de conífera pertencente à família Cupressaceae, vulgarmente conhecida por cipreste.

Espécies

Velho Mundo
Cupressus cashmeriana
Cupressus chengiana
Cupressus duclouxiana
Cupressus dupreziana
Cupressus atlantica
Cupressus funebris
Cupressus gigantea
Cupressus sempervirens
Cupressus torulosa

Novo Mundo
Cupressus arizonica
Cupressus arizonica var. glabra
Cupressus arizonica var. montana
Cupressus arizonica var. nevadensis
Cupressus arizonica var. stephensonii
Cupressus bakeri
Cupressus goveniana
Cupressus goveniana var. pygmaea
Cupressus goveniana var. abramsiana
Cupressus guadalupensis
Cupressus guadalupensis var. forbesii
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica var. benthamii
Cupressus macnabiana
Cupressus macrocarpa
Cupressus macrocarpa var. goldcrest
Cupressus sargentii

Callitropsis nootkatensis é por vezes denominado por Cupressus nootkatensis

Classificação do gênero

Cupressaceae
!